Энкин Флед — герой сказочного цикла А. М. Волкова о Волшебной стране. 
 Enkin — навигационное приложение для платформы Android.

См. также 
 Энакин